Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2006 vond plaats van 7 tot en met 13 augustus in de Canadese stad Toronto. De wedstrijden werden gespeeld op verschillende hardcourtbanen in de buitenlucht.

Titelverdediger voorafgaand aan deze editie was Rafael Nadal, bij het dubbelspel waren dat Wayne Black en Kevin Ullyett.

Er deden geen Nederlanders mee met het toernooi.

De Zwitser Roger Federer wist in de finale Richard Gasquet te verslaan. Bob en Mike Bryan eisten de titel in het mannendubbelspel op.

Het toernooi van 2006 trok 155.290 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Toronto
2006